Premijer Liga (2003/2004) była 10. sezonem rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Bośni i Hercegowiny. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Leotar Trebinje. Nowym mistrzem został zespół NK Široki Brijeg.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Premijer Liga

Bibliografia 

2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie
2003 w Bośni i Hercegowinie
2004 w Bośni i Hercegowinie